The Forgotten (1973) - een Amerikaanse horrorfilm
 The Forgotten (1989) - een Amerikaanse televisiefilm met William Lucking
 The Forgotten (2004) - een Amerikaanse mysteryfilm uit 2004
 The Forgotten (2014) - een Britse horrorfilm uit 2014
 The Forgotten (2003) - een film over de Koreaanse Oorlog
 The Forgotten (boek) - een roman van Elie Wiesel
 The Forgotten (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie, begonnen in 2009
 Forgotten (1999) - psychologische thriller met Amanda Burton
 The Forgotten (Star Trek) - aflevering van Star Trek: Enterprise
 Forgotten (miniserie), een Britse miniserie uit 1999